Equus este un gen de mamifere din familia Equidae, care include cai, măgari și zebre. În era terțiară, existau câteva genuri ce erau cuprinse în această familie. Astăzi, după Brehm, Lumea animalelor, ediția din 1964, nu mai există decât un singur gen, care cuprinde mai multe specii. Relațiile de înrudire dintre speciile ce fac parte din acest gen nu sunt pe deplin lămurite. Cu toate acestea, genul Equus a fost împărțit în trei grupuri, ținându-se cont de caracteristicile externe ale speciilor componente. Aceste grupuri sunt:
 Grupul unu format din caii veritabili
 au coada îmbrăcată de la rădăcină cu păr lung
 prezintă „castane” (câmpuri glandulare rudimentare) pe toate membrele (anterioare și posterioare)
 au urechi foarte scurte
 Grupul doi și trei format din zebrele vărgate și măgari
 au urechile mai lungi
 coada prezintă păr lung numai la vârf sau numai la jumătatea posterioară
 numai membrele anterioare au «castane»

Taxonomie

Specii actuale ale genului Equus 
 

 Calul lui Przewalski (Calul-Przewalski după ....) (Equus przewalskii)
 Calul domestic (Equus caballus)
 Măgarul african, sau Măgarul propriu zis, (Equus asinus sau Equus africanus)
Măgarul asiatic (Equus hemionus)
 Zebra de stepă (Equus quagga)
 Zebra de munte (Equus zebra)
 Zebra Grevy (Equus grevyi)

Vezi și 
 Tarpan (Equus gmelini)
 Catâr (Equus mullus)
 Bardou (Equus hinnus)

Referințe

Equidae